Osoby o tym nazwisku:
 Adam Marszałkowski – polski perkusista
 Janusz Marszałkowski – polski samorządowiec, nauczyciel i urzędnik
 Tomasz Marszałkowski – polski politolog, oficer policji